Сезон 1928/29 — 2-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 31-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав команды

Основной состав

Футболисты чемпионата Каталонии 
Данные футболисты не принимали участия в матчах чемпионата страны.

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Чемпионат Каталонии

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

1929/1930
Барселона